Димитрис Кукурас( 1892 — 1947) — греческий офицер и коммунист, командир 7-й бригады Народно-освободительной армии Греции (ЭЛАС) в годы Второй мировой войны.

Молодость 
Димитрис Кукурас родился в 1892 году в селе Дими, Ахайя.
В 1911 году, закончив гимназию, вступил добровольцем в греческую армию.
Принял участие в Балканских войнах и был дважды награждён орденом «За мужество».
В 1918 году получил звание младшего лейтенанта пехоты и в дальнейшем дополнил своё военное образование в Военном училище эвэлпидов и Школе войны.
Принял участие в Украинском походе греческой армии, осуществлённом по просьбе Антанты, в ходе которого стал свидетелем восстания французских моряков.
Принял участие в малоазийском походе греческой армии, где был тяжело ранен.
В период 1934—1935 преподавал в Военном топографическом училище.
В 1935 году был повышен в звание майора.

Последующие годы 
С установлением в 1936 году диктатуры генерала Метаксаса, был отправлен в отставку в звании подполковника.
После вступления в армейский антидиктаторский фронт, был отправлен за свою деятельность в ссылку на острове Аморгос.
С началом греко-итальянской в октябре 1940 года Кукурас попросил своего возвращения в действующую армию и отправки на фронт, но получил отказ.
С началом тройной, германо-итало-болгарской, оккупации Греции вступил в Народно-освободительную армию Греции (ЭЛАС) и возглавил 7-ю бригаду ЭЛАС.
После освобождения был зачислен в категорию Β' (куда зачислялись неблагонадёжные офицеры служившие в ЭЛАС) и был сослан на остров Наксос.
В апреле 1947 года, вместе с другими 11 сосланными офицерами ЭЛАС, совершил впечатляющий побег с Наксоса.

Расстрел 
Парусник с беглецами дошёл до континентального побережья Северного Эвбейского залива, откуда, разбившись на маленькие группы, они пытались добраться до соединений Демократической армии.
Беглецы оказались в зоне карательных операций королевской армии и почти инвалид Кукурас и тяжело больной капитан К. Хадзимихелакис попали в плен. Оба не предали местонахождение и маршрут своих товарищей и были приговорены к смертной казни.
В последний момент, приговор Хадзимихелакиса был сменён на пожизненное заключение.
Кукурас был расстрелян в Ларисе 13 июня 1947 года.
По свительству очевидцев, как во время слушания его дела трибуналом, так и во время расстрела, вёл себя смело и достойно и умер с поднятым кулаком.

Источники 
 Λάμπρος Μάλαμας Έξι χρονικά της Εθνικής Αντίστασης 5. Μήτσος Κούκουρας — ένας γενναίος της αυτοθυσίας.
 Έλληνες εξόριστοι Αξιωματικοί στη Νάξο και η απόδραση των δώδεκα του Μιχάλη Βαρδάνη Αντιστρατήγου ε.α. τ. Προέδρου ΣΦΕΑ 1967—1974
 Μόνιμοι αξιωματικοί του Πυροβολικού που εντάχθηκαν στον «Δημοκρατικό Στρατό» υπό Υποστρατήγου ε.α Χρήστου Βήττου. Πυροβολητής Αρ Φύλλου 19, έτος 2006

Ссылки 

Коммунисты Греции
Военные Греции
Партизаны Греции